6,5×55 мм (6.5×55 Swedish) — винтовочный патрон, разработанный совместно Швецией и Норвегией. Является вариантом маузеровского патрона 7,92×57 мм.

В 1890-е годы, во время перевода стрелкового оружия на патроны с бездымным порохом, произошло резкое уменьшение его калибра. Если большинство государств приняли за стандарт патроны калибра 7,62—8 мм, то ряд стран ввёл меньший калибр, 6,5 мм. Среди них были Швеция и Норвегия.

Патрон, получивший название 6,5×55 мм, был разработан совместной шведско-норвежской комиссией. В настоящее время он не имеет военного применения и, соответственно, не имеет военного индекса, будучи известен под коммерческим названием «6,5×55 мм шведский» (), или «6,5×55 мм шведский „Маузер“» (). Как подчёркивают специалисты, данное название не соответствует высокой роли, которую сыграла в его разработке норвежская сторона. Так, в Норвегии этот патрон был принят на вооружение в 1894 году, причём в этой стране фирмой «Краг» было произведено около 250 тыс. военных винтовок под него.

Патрон использовался в боевых действиях Второй мировой войны. Винтовки под этот патрон были постепенно сняты с вооружения в 1950-е годы, хотя снайперское оружие под него оставалось на вооружении до начала 1980-х. Однако оружие калибра 6,5×55 мм даже в настоящее время можно встретить у шведских военнослужащих, выполняющих церемониальные функции королевской охраны.

В настоящее время 6,5×55 мм имеет исключительно гражданское применение. Он довольно широко распространён в странах Западной Европы, где с успехом используется охотниками для стрельбы по дичи мелкого и среднего размера. В США, по одним источникам, он известен значительно меньше, возможно потому, что его нишу там занимает патрон американского происхождения . Другие авторы, напротив, подчёркивают, что 6,5×55 мм пользуется большим вниманием стрелков-любителей, однако в самих США этот патрон производится в недостаточном количестве.

Патрон 6,5×55 мм отличают хорошая кучность и очень настильная траектория пули, что повышает его ценность как боеприпаса для спортивной стрельбы. Утверждается, что в своём классе по этим показателям патрон не имеет себе равных. После Второй мировой войны, когда на американский рынок попало большое количество списанных шведских военных винтовок под этот боеприпас, они чрезвычайно высоко ценились стрелками и охотниками

С правильно подобранной пулей, калибр 6,5x55 идеально подходит для любого вида охоты – от глухаря до лося. В скандинавских странах каждый сезон десятки тысяч лосей добываются именно калибром 6,5х55. При условии, что Вы правильно подберёте боеприпас. Косуля - самый распространённый олень в Европе. Он весит всего около 50 килограмм. Для такой охоты лучше всего подойдёт пуля 140gr с умеренной нагрузкой, и при этом повреждение мяса будут минимальны. Конечно для охоты на лося нужно выбирать более тяжёлую пулю. Для того же глухаря, которого обычно стреляют с дистанции 150 – 200 метров лучше выбрать пулю 100 – 120gr. – это позволит добиться наиболее плоской траектории полёта заряда.

В целом можно утверждать точно – калибр действительно является универсальным и позволяет даже не очень подготовленному охотнику показать отличные результаты в стрельбе. Отдельно надо отметить что этот боеприпас практически не чувствителен к воздействию бокового ветра за счёт длины пули. И поэтому он бывает значительно эффективнее чем патроны больших калибров. А в сочетании с нижним стволом 12 калибра – ружьё Marocchi Finn становится просто максимально универсальным.

Оружие под патрон 
 Mauser M1896 — шведская винтовка
 Краг-Йоргенсен — норвежская винтовка
 Браунинг M1918 - пулемёт.
 Тикка - финский карабин

См. также 
 Список патронов для нарезного оружия

Примечания

Ссылки 
 

Винтовочные патроны
Патроны центрального воспламенения
Патроны без выступающей закраины
55